Michael Joseph Shea (1867-1927) – giocatore di baseball statunitense
 Michael O'Shea (1906-1973) – attore statunitense
 Michael Shea (1938-2009) – diplomatico britannico
 Michael Shea (1946-2014) – scrittore statunitense
 Michael Shea (1952) – attore statunitense
 Michael Shea (1961) – hockeista su ghiaccio austriaco
 Michael P. Shea (1967) – giudice statunitense
 Michael Shea (...) – sciatore statunitense